Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2016 in Baku. Es beteiligten sich 134 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. China

2. Polen

3. Ukraine

4. Russland

5. Indien

6. USA

7. Vietnam

8. Aserbaidschan

9. Israel

10. Georgien

11. Iran

12. Litauen

13. Serbien

14. Frankreich

15. Bulgarien

16. Ungarn

17. Weißrussland

18. Kuba

19. Rumänien

20. Mongolei

21. Niederlande

22. Usbekistan

23. Schweden

24. Slowenien

25. Malaysia

26. Estland

27. Ecuador

28. Peru

29. Österreich

30. Aserbaidschan C 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen Lesotho. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Allahverdiyeva enthalten.

31. Deutschland

32. Aserbaidschan B

33. Kolumbien

34. Philippinen

35. Italien

36. Argentinien

37. Kasachstan

38. Singapur

39. Kanada

40. Kroatien

41. Schweiz

42. Norwegen

43. Belgien 

Belgien gewann in der ersten Runde kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft von Dschibuti. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 eingerechnet.

44. Lettland

45. Spanien

46. Türkei

47. Slowakei

48. Brasilien

49. Griechenland

50. Moldawien

51. Tschechien

52. Mexiko

53. Montenegro

54. Ägypten

55. Bosnien und Herzegowina

56. Kirgisistan

57. Luxemburg

58. Syrien 

Die syrische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Die Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen. Die an Brett 3 gemeldete Duha Muallem kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

59. England

60. Turkmenistan

61. Portugal

62. Algerien 

Die algerische Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Liberia. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.

63. Indonesien

64. Australien

65. Paraguay

66. Puerto Rico

67. Chile

68. Mazedonien

69. Finnland

70. Wales

71. Tadschikistan

72. Südafrika

73. Costa Rica 

Die Mannschaft erhielt in der ersten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

74. Sambia

75. Sri Lanka

76. Schottland

77. Bangladesch

78. Island

79. Neuseeland

80. Albanien

81. ICCD

82. Nicaragua

83. Venezuela

84. Guatemala

85. Panama

86. Jamaika

87. Botswana

88. Tunesien

89. Dänemark

90. Jordanien 

Die Jordanierinnen gewannen in der ersten Runde kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft von Sierra Leone. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

91. Bolivien

92. Vereinigte Arabische Emirate

93. Uruguay

94. Südkorea

95. Irland

96. Japan

97. Monaco

98. Hongkong

99. Irak

100. El Salvador

101. Suriname

102. IPCA

103. Honduras

104. Simbabwe

105. Marokko

106. Taiwan 

Die Ersatzspielerin Ashley Yi-Wen Huang kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

107. Angola 

Die Angolanerinnen trafen verspätet ein und nahmen das Turnier zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen. Die Ersatzspielerin Lucia Guimarães wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

108. Trinidad und Tobago

109. Malta

110. Dominikanische Republik

111. Katar

112. Thailand

113. Nepal

114. Kenia 

Die kenianische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur fünften Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus sieben Wettkämpfen.

115. Palästina 

Die am ersten Brett gemeldete Stammspielerin Nadeen Faqueh kam nicht zum Einsatz. Sie wurde in Runde 1 namentlich aufgestellt, die Partie jedoch kampflos abgegeben.

116. Aruba

117. Uganda 

Die ugandische Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur vierten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus acht Wettkämpfen.

118. Mosambik

119. Niederländische Antillen

120. Lesotho 

Die Mannschaft unterlag in der ersten Runde kampflos gegen die dritte Mannschaft des Gastgebers. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz enthalten, nicht aber in den Einzelbilanzen.

121. Pakistan

122. Äthiopien 

Die Mannschaft erhielt in der zweiten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

123. Namibia

124. Malawi

125. Sudan

126. Malediven

127. Guyana

128. Barbados

129. Guam

130. Fidschi

131. Swasiland

132. Kuwait

133. Ghana

134. Tansania 

Die Mannschaft erhielt in der vierten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2016 bei olimpbase.org (unvollständig)
 Schacholympiade der Frauen 2016 bei chess-results.com

2016
Schach 2016
Schach (Aserbaidschan)
Sport (Baku)